Hout ist das niederländische Wort für Holz und der Familienname folgender Personen:
 Cor van Hout (1957–2003), niederländischer Krimineller
 Gerri van den Hout († 2015), niederländischer Fußballspieler
 Jan van Hout (Humanist) (1542–1609), niederländischer Humanist
 Jan van Hout (1908–1945), niederländischer Radrennfahrer
 Joris Van Hout (* 1977), belgischer Fußballspieler
 Kristof Van Hout (* 1987), belgischer Fußballtorwart
 Philipp Ludwig Hout (1775–1846), preußischer Landrat des Kreises Kreuznach
 Roald van Hout (* 1988), niederländischer Fußballspieler
 Russell Van Hout (* 1976), australischer Radrennfahrer
 Shafik Hout (1932–2009), palästinensischer Politiker, Mitbegründer der PLO

Van den Hout ist die niederländische Bezeichnung für von dem Holz und der Familienname folgender Personen:
 Paul van den Hout (* 1963), niederländischer Bildhauer, Maler und Installationskünstler
 Ron van den Hout (* 1964), niederländischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Groningen-Leeuwarden
 Willem van den Hout (1915–1985), niederländischer Schriftsteller und Publizist

Siehe auch:
 Haut (Begriffsklärung)